En hektogon, centagon eller hundrahörning är en polygon med hundra hörn. En liksidig och likvinklig hektogon kallas för en regelbunden hektogon. Summan av de inre vinklarna hos en hektogon är 17 640 grader.

Regelbundna hektogoner
En regelbunden hektogon har inre vinklar som är 176°, vilket ger yttre vinklar på 3°, och en area A som ges av:

där a är sidlängden i hektogonen.

Polygoner